Vendeta může být:

 vendeta – krevní msta v Itálii
 Vendeta (film, 2011) – český film z roku 2011

Související články 
 V jako Vendeta
 V jako Vendeta (film)

Externí odkazy